Els eufil·lòfits (Euphyllophyta) són un clade de plantes vasculars, que han estat tractades com una divisió (amb el nom Euphyllophyta) o com una subdivisió (amb el nom Euphyllophytina). És el grup germà de la subdivisió Lycopodiophyta, essent un dels dos llinatges principals de plantes vasculars actuals. Els eufil·lòfits es caracteritzen per tenir veritables fulles.

A diferència dels licopodiòfits, que inclouen relativament pocs tàxons vius, els eufil·lòfits comprenen la gran majoria dels llinatges de plantes vasculars que han evolucionat des que ambdós grups compartien un avantpassat comú fa més de 400 milions d'anys.

Al seu torn, els eufil·lòfits estan formats per dos llinatges, els espermatòfits (plantes amb llavors com les  angiospermes i les gimnospermes), i els Polypodiopsida o falgueres, a més de diversos  grups fòssils extints.

Filogènia 
El següent cladograma mostra les relacion filogenètiques dels traqueòfits o plantes vasculars:

Referències 

Traqueobionts